Сеглин — фамилия; имеет женскую форму Сеглина.
 Сеглин, Анатолий Владимирович (1922—2009) — советский футболист и хоккеист, после окончания карьеры работал тренером и хоккейным арбитром.
 Сеглин, Елизавета Владимировна (1895—1985) — советский библиотечный деятель и редактор.